

Sigle 
 Universala Esperanto-Asocio – Associazione universale esperanto
 University of East Anglia – università britannica
 Unione degli scrittori angolani

Codici 
 UEA – codice vettore ICAO di United Eagle Airlines